Henry Jermyn kan syfta på:

* Henry Jermyn, 1:e earl av Saint Albans (omkring 1604–1684), engelsk peer
 Henry Jermyn, 1:e baron Dover (omkring 1636–1708), engelsk peer